Peterborough United Football Club er en engelsk fodboldklub fra Peterborough, som spiller i landets tredjebedste række, League One.

Historie 
Peterborough United Football Club blev grundlagt i 1934 og blev herefter medlem af den semi-professionelle Midland League. Efter at have vundet Midland League fem gange i streg mellem 1955-60, blev Peterborough indlemmet i Football League i 1960. Peterborough vandt den fjerde bedste række, Fourth Division, i deres debutsæson i Football League i 1960-61 sæsonen. Peterborough scorede i denne sæson 134 mål, hvilke er en rekord for flest mål i en sæson i Football League, som stadig står den dag i dag.

Over de næste mange år havde Peterborough flere nedrykninger og oprykninger, da de sejlede mellem den trejde og fjerde bedste række. Klubben opnåede for første gang oprykning til den den næstbedste række i 1992, men efter at have rykket ned i 1994 og 1997, var de tilbage i den fjerde bedste række.

Peterborough rykkede i 2007-08 op til League One, og i den næste sæson rykkede de op igen til Championship. De rykkede ned til League One igen i 2013, og spillede der frem til 2020-21 sæsonen, hvor at de rykkede op igen. Det blev dog kun til en sæson tilbage i Championship, før de rykkede direkte ned igen i 2021-22 sæsonen.

Nuværende spillertrup

Kilder

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i England
Etableret i 1934
Peterborough